Paulus Fabi Màxim, cònsol l'any 11 aC.
 Paulus Fabi Pèrsic, cònsol l'any 34 dC i fill de l'anterior.